Verenigde Staten:
Broadway (Manhattan), een straat in Manhattan, New York
Broadway (Brooklyn), een straat in Brooklyn, New York
Broadway (theater) of Broadway show; een uitvoering, meestal een toneelstuk of musical voor een groot publiek, die plaatsvinden in het Theater District van het district Manhattan in New York
Broadway (Astoria Line), een metrostation aan de Astoria Line in New York
Broadway (Crosstown Line), een metrostation aan de Crosstown Line in New York
Broadway (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Broadway (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia

Engeland:
Broadway (Somerset), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Somerset
Broadway (Worcestershire), een dorpje in het Engelse district Worcestershire
Broadway-toren, een folly bij deze plaats

Overig:
Broadway (lettertype), een lettertype uit de art-decoperiode
Broadway (1929), een Amerikaanse stomme film uit 1929

Zie ook 
Broadway Boogie Woogie, een schilderij van Piet Mondriaan
Off-Broadway, een aanduiding voor kleinschalige theaterproducties in New York
On Broadway, een liedje uit 1963, gezongen door o.a. The Drifters en George Benson